Страте́гія націона́льної безпе́ки Украї́ни — визначає загальні принципи, пріоритетні цілі, завдання і механізми захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Основні напрямки 

Стратегія національної безпеки України — документ довгострокового планування, що визначає актуальні загрози національній безпеці України та відповідні цілі, завдання, механізми захисту національних інтересів України та є основою для планування і реалізації державної політики у сфері національної безпеки.

Стратегія національної безпеки України є основним документом оборонного планування. Стратегія є основою для планування діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки.

Виходячи з її положень розробляються доктринальні документи з питань воєнної безпеки, зокрема воєнна доктрина, основні напрями зовнішньої політики, стратегії інформаційної безпеки, кібербезпеки, реформування сектору безпеки і оборони, інших нагальних питань національної безпеки, а також державних програм за окремими напрямами державної політики національної безпеки. Органи державної влади керуються Стратегією при розробленні та реалізації законодавчих актів, концепцій, доктрин, стратегій, програм, планів та окремих заходів, укладенні міжнародних договорів і угод, інших міжнародно-правових документів, звітують про стан виконання Стратегії.

Історія 

Першу Стратегію національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється» затвердив 12 лютого 2007 року Президент Віктор Ющенко.

За Януковича, 8 червня 2012 року, цю Стратегію змінили, підчистивши і без того обережні згадки про НАТО.

Другу Стратегію національної безпеки України (починається словами «Революція гідності») затвердив 26 травня 2015 року Президент Петро Порошенко. Основою її формування стало рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію національної безпеки України», прийняте 6 травня 2015 року.

Чинна Стратегія національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни» затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020.

Стратегія охоплює актуальні питання сучасної національної безпеки України:

Розвиток 
У жовтні 2014 Петро Порошенко видав розпорядження «Про підготовку проекту позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної безпеки» із визначенням нової Стратегії національної безпеки України.

Реалізація 
Реалізацію Стратегії національної безпеки України забезпечують Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади, органи сектору безпеки і оборони України, інші державні органи відповідно до їх компетенції.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії є основним пріоритетом бюджетної політики держави.

Сучасний стан 

Наразі стратегія чітко визначається Законом України «Про національну безпеку України»

Див. також 
 Закон про національну безпеку України
 Членство України в міжнародних організаціях
 Стратегічний оборонний бюлетень України

Примітки

Джерела 
 Закон України «Про національну безпеку України» //Сайт Верховної ради України 
 Указ Президента України №-392/2020 від 14.09.2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»"

Посилання 
 Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України /Сайт Президента України, 14.09.2020/ 
 ЯДЕРНИЙ ХІД. ЗА І ПРОТИ 
 Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990—2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення.  — К.: «МП Леся», 2017. — 332 с. ISBN 978-617-7530-02-1

Національна безпека України
Стратегія